Lopatin ( Лопатин) ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Iwanowitsch Lopatin (1897–1965), sowjetischer General
 Daniel Lopatin alias Oneohtrix Point Never (* 1982), US-amerikanischer Musiker, Komponist und Produzent
 German Alexandrowitsch Lopatin (1845–1918), russischer Sozialist und Übersetzer von Das Kapital
 Igor Konstantinowitsch Lopatin (1923–2012), sowjetischer Biologe 
 Iwan Alexejewitsch Lopatin (1888–1970), amerikanisch-russischer Ethnologe
 Jewgeni Iwanowitsch Lopatin (1917–2011), sowjetischer Gewichtheber
 Sergei Jewgenjewitsch Lopatin (1939–2004), sowjetischer Gewichtheber

Lopatin ( Лопатин) steht für:
 Lopatyn, Siedlung städtischen Typs in der Ukraine 
 Mount Lopatin, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Lopatyn (Begriffsklärung)

ru:Лопатин